Джон Серль — американський філософ
 Джонні Серл — британський веслувальник 
 Грег Серл — британський веслувальник